«Mobscene» (стилизованно под «mOBSCENE») — песня американской рок-группы Marilyn Manson. Она была выпущена в апреле 2003 года как сингл с их пятого студийного альбома The Golden Age of Grotesque (2003). Песня была номинирована на премию Грэмми за лучшее исполнение метала, но уступила Metallica «St. Anger».

История создания 
Мэрлин Мэнсон сказал, что «Mobscene» была «извлечена из самых странных частей моего воображения». До того, как написать песню, Мэнсон видел несколько фильмов Басби Беркли с женскими припевами. Затем он встретился со своей группой и сказал им, что он хочет создать песню, которая напоминает фильмы Беркли, сочинения Оскара Уайльда и паническое бегство слонов.

Критика 
В PopMatters Лэнс Тигарден назвал «Mobscene» лучшим треком на альбоме лучших хитов группы «Lest We Forget: The Best Of» (2004), написав «Здесь Мэнсон находит немного непочтительности, которую он ищет». Тигарден высоко оценил производство Sköld. Ричард Джеймс из BuzzFeed высказал мнение, что песня «доказывает, что ню-метал — величайший подарок для музыки».

Трек-лист 

 Международный CD сингл

 «mOBSCENE»
 «Tainted Love» (Re Tainted Interpretation)
 «Mobscene» (из Sauerkraut Remix Rammstein)
 «Paranoir»

 Американский CD сингл

 «mOBSCENE»
 «Paranoir»

Чарты

Примечания 

Песни Marilyn Manson
Песни 2003 года
Песни, написанные Мэрилином Мэнсоном
Песни, написанные Тимом Шёльдом
Синглы 2003 года
Песни в стиле ню-метал